Одегбами () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Одегбами, Воле (род. 1962) — нигерийский футболист, нападающий.
 Одегбами, Сегун (род. 1952) — нигерийский футболист, нападающий.